Глубока-над-Влтавой (; ):
 Глубока-над-Влтавоу — город в районе Ческе-Будеёвице в Южночешском крае Чехии. 
 Замок Глубока — замок в этом городе.